The Leak — мини-альбом американского рэпера Lil Wayne, вышел 25 декабря 2007 года. Эти пять песен были записаны Lil Wayne для его альбома Tha Carter III, которые проникли в интернет до релиза. Они вошли в подарочное издание Tha Carter III. Мини-альбом был продан тиражом более 250 тыс. копий.

Список композиций

Ссылки 
The Leak на сайте Lil-Wayne.ru

Альбомы Cash Money Records
Альбомы Лила Уэйна
Дебютные мини-альбомы 2007 года